Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2015/16 enthält alle Spieler, die für die tschechische Extraliga im Schach 2015/16 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften maximal 19 Spieler melden, allerdings schöpften nur TJ Ancora Tatran Litovel und die zweite Mannschaft des ŠK JOLY Lysá nad Labem das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während TJ Zikuda Turnov mit zehn eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der zweiten Mannschaft des ŠK JOLY Lysá nad Labem 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 154 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler war Nguyễn Thái Dai Van (ŠK JOLY Lysá nad Labem) mit 8 Punkten aus 10 Partien, je 7,5 Punkte aus 11 Partien erzielten Jan Votava (ŠK Rapid Pardubice) und Vojtěch Zwardoň (BŠŠ Frýdek-Místek). Radosław Jedynak (ŠK Labortech Ostrava) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015); wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2015; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK JOLY Lysá nad Labem I. Mannschaft

BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK Rapid Pardubice

ŠK Labortech Ostrava

AD Mahrla Prag

ŠK Slavoj Ostrava-Poruba

TJ Ancora Tatran Litovel

ŠK Duras BVK

ŠK JOLY Lysá nad Labem II. Mannschaft

TJ TŽ Třinec

TJ Zikuda Turnov

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com
 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2015
Schach 2016